Международный аэропорт «Далбандин» ()  — небольшой внутренний аэропорт в городе Далбандин в пакистанской провинции Белуджистан. У аэропорта есть два еженедельных рейса Пакистанских международных авиалиний в/из Карачи.

История 
В настоящее время Корпус морской пехоты США использует этот аэропорт в качестве базы для операций в Афганистане.

Пассажирский терминал

См. также 
 Список аэропортов Пакистана

Примечания

Ссылки 
 

Аэропорты Пакистана
Здания и сооружения Белуджистана